Presidente Dutra steht für:

 Eurico Gaspar Dutra (1883–1974), brasilianischer Politiker (PSD), Staatspräsident 1946 bis 1951
 Presidente Dutra (Bahia), Gemeinde in Brasilien
 Presidente Dutra (Maranhão), Gemeinde in Brasilien
 Presidente Dutra (Barra Mansa), Stadtviertel der Gemeinde Barra Mansa im Bezirk Rio de Janeiro, Brasilien